Luigj Gurakuqi (1879–1925) – albański dziennikarz i polityk
 Luigj Gurakuqi (ur. 1928) – albański reżyser i śpiewak operowy